Gourrier ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Gourrier, US-amerikanische Schauspielerin
 Junior Gourrier (* 1992), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Pierre Gourrier, französischer Gewichtheber